Artyk (russisch ) ist der Name folgender Orte:
 Artyk (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien) in Russland
 Artyk (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien in Russland
 Artyk (Turkmenistan), Bahnstation nahe Aşgabat in Turkmenistan

Siehe auch:
 Artik